Corn de l'abundància o cornucòpia, banya buidada que vessa de flors, fruites i riqueses i simbolitza l'abundància.
 Biologia:
 Corn (mol·lusc), mol·lusc marí.
 Corn o banya, protuberància punxeguda de la pell al cap de diversos mamífers.
 Geografia: Còrn, municipi francès del departament de l'Òlt.
 Música:
 Corn (instrument musical), instrument musical de vent, originàriament format per una banya buidada i foradada a la punta
 Corn anglès, instrument musical de la família del vent fusta, emparentat amb l'oboè